Ива Атанасова Яранова е българска художничка.

Биография 
Родена е в 1975 година в София в големия кукушки род Яранови. Баща ѝ Атанас Яранов е виден художник, живописец. В 1996 година Ива Яранова завършва Частната художествена академия „Жул Паскин“ в София. В 2005 година специализира в „Арт резидент“, Швандорф, Германия. Първите ѝ самостоятелни изложби са посрещнати положително от художестената критика. Нейните творби са изпълнени с понякога трудни за дешифриране асоциации и посветени на темата за духовното битие и присъствието в паметта. Участва в множество колективни изложби още от завършването си в 1996 година. В 2002 година е първата ѝ самостоятелна изложба в София, а в 2008 година открива втората си самостоятелна изложба.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Ива
Родени в София